Christine Levisse-Touzé (1955-), un historienne française ;
 Emmanuel Roudolff-Levisse (1995-), un athlète français spécialisé dans le demi-fond, le fond et le cross-ntry ;
 Pierre Levisse (1952-), un athlète français spécialiste de courses de fond.